Giulio Mastrilli – politico italiano
 Marcello Mastrilli – missionario gesuita italiano
 Marzio Mastrilli – politico italiano
 Pier Paolo Mastrilli – vescovo cattolico italiano